Cominetti puede hacer referencia a:

Edmo Cominetti, director de cine argentino.
Lucy Cominetti, actriz chilena